Walter Butler kan syfta på bland andra:

* Walter Butler (död 1634), irländsk överste i Wallensteins armé
 Walter Butler, 11:e earl av Ormonde (före 1578–1632), irländsk adelsman
 Walter Butler, 16:e earl av Ormonde (1703–1783), irländsk adelsman
 Walter Butler, 1:e markis av Ormonde (1770–1820), irländsk peer och politiker